Олена Лиховцева і Анастасія Мискіна були чинними чемпіонками, але цього разу Мискіна не брали участі. Лиховцева грала в парі з Оленою Весніною.

Віра Душевіна і Тетяна Перебийніс виграли титул, перемігши у фіналі пару Весніна Лиховцева з рахунком 7-5, 3-6, [10-2].

Сіяні пари 

  Мара Сантанджело   Катарина Среботнік (півфінал)
  Олена Лиховцева   Олена Весніна (фінал)
  Мейлен Ту   Галина Воскобоєва (чвертьфінал)
  Ярміла Ґайдошова   Владіміра Угліржова (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
 Draw 

2007
JandS Cup